Star ("estrela", em inglês), pode se referir a:

Localidades

Star (Idaho)
Star (Carolina do Norte)

Artes, entretenimento e mídia

Filmes
 The Star (1952), ou Lágrimas Amargas, um filme com Bette Davis
 The Star (2017), um filme de animação americano

Música
 Stars (banda)

Álbuns
 Stars (álbum de Cher)
 Star (álbum de Françoise Hardy)
 Stars (álbum de Simply Red)
 Stars - The Best of 1992-2002, por The Cranberries

Canções
 Star (canção de Bryan Adams)
 Stars (canção de Roxette)

Televisão
 Star (série de televisão), uma série dramática musical transmitida pela Fox

Mídia escrita

Periódicos
 The Star (Malásia), um jornal em inglês na Malásia

Outras mídias escritas
 Star, um romance de Pamela Anderson
 Star, um romance de Danielle Steel
 A Estrela, por Arthur C. Clarke

Outros usos em artes, entretenimento e mídia
 Star Channel, canal de televisão latino-americano anteriormente conhecido como Fox Channel
 Star (Disney+), um hub dentro do serviço de streaming Disney+ para conteúdo de televisão e filme destinado ao público adulto
 Star+, um serviço de vídeo sob demanda da The Walt Disney Company na América Latina

Outros
Star (vela) - classe de veleiro

Desambiguação